

Geografia

Germania 
 Berod bei Hachenburg – comune della Renania-Palatinato
 Hachenburg – città della Renania-Palatinato
 Verbandsgemeinde Hachenburg – comunità amministrativa nel circondario del Westerwaldkreis nella Renania-Palatinato
 Sayn-Wittgenstein-Hachenburg – contea storica della Renania-Palatinato

Persone 
 Ernestina di Sayn-Wittgenstein-Hachenburg – nobildonna tedesca, contessa sovrana di Sayn-Wittgenstein-Hachenburg e di Manderscheid-Blankenheim
 Hanuš Hachenburg – poeta ceco di origine ebraica, vittima dell'Olocausto